Flistad kan syfta på:

Västergötland

 Flistads socken, Västergötland – en socken i Västergötland ingick i Vadsbo härad
 Flistads landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Flistads församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift i Skövde kommun –2002
 Flistads kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad i Flistad i Skara stift
 Flistad, Skövde kommun – en småort 1990–2020 i Skövde kommun och kyrkby i Flistads socken
 Flistads distrikt, Västergötland – ett distrikt i Skövde kommun och Västra Götalands län 2016 –

Östergötland
 Flistads socken, Östergötland – en socken i Östergötland i Gullbergs härad
 Flistads landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Flistads församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Flistad, Linköpings kommun – kyrkbyn i Flistads socken i Linköpings kommun
 Flistads distrikt, Östergötland – ett distrikt i Linköpings kommun och Östergötlands län 2016–